Список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных загребским футбольным клубом «Динамо». В нём представлены сведения обо всех значительных достижениях клуба в этих сезонах, включая крупные турниры, а также достижения лучших бомбардиров команды в каждом сезоне.

Загребское «Динамо» было основано 9 июня 1945 года на основе расформированного коммунистическими властями загребского «Граджянски». С 26 июня 1991 года по 24 февраля 1993 года клуб носил название «ХАШК Граджянски», а в период с 24 февраля 1993 по 14 февраля 2000 года — «Кроация». С 1946 года команда выступала в возрождённом после Второй мировой войны чемпионате Югославии по футболу, который выигрывала в сезонах 1947/1948, 1953/1954, 1957/1958 и 1981/1982 годов. В 1951 году «Динамо» впервые стало обладателем кубка страны. В Югославии команда регулярно занимала места в первой тройке чемпионата страны и принимала участие в еврокубках, выйдя в финал Кубка ярмарок в 1963 году, а спустя четыре года и вовсе став его обладателем. Худший результат в чемпионате Югославии «Динамо» показало в сезоне 1979/1980, когда заняло 12-е место с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

С обретением Хорватией независимости в начале 1990-х годов «Динамо» заняло главенствующую позицию в национальных клубных соревнованиях, благодаря чему является почти постоянным участником еврокубков. С сезона 1995/1996 по сезон 1999/2000 команда пять раз подряд становилась чемпионом Хорватии. Сезон 2004/2005 стал худшим в истории загребского «Динамо» в хорватский период: седьмое место в лиге, поражение в четвертьфинале Кубка Хорватии, проигрыш в Суперкубке и невыход из группы в Кубке УЕФА. Но вслед за ним последовала серия из 11 подряд титулов чемпиона Хорватии, прерванная лишь в 2017 году. Кроме того, с 1992 года клуб сделал 11 «золотых дублей» (1995/96, 1996/97, 1997/98, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2017/18).

«Динамо» является самым титулованным клубом Хорватии. Команда 21 раз побеждала в чемпионате Хорватии и 4 — чемпионате Югославии, 15 раз завоёвывала Кубок Хорватии и 7 раз становилась обладателями Кубка Югославии. «Динамо» — 6-кратный обладатель Суперкубка Хорватии. Дважды «Динамо» завоёвывало международные трофеи: Кубок ярмарок в сезоне 1966/1967 и Балканский кубок в 1976 году.

Список сезонов 
Информация в списке приведена по состоянию на 31 августа 2020 года.

В данном списке представлены все сезоны загребского «Динамо» с 1946 года и по нынешнее время, расположенные в хронологическом порядке и разделённые на две таблицы, отображающие югославский (до 1991 года) и хорватский (с 1992 года) периоды. По каждому сезону представлена следующая информация: результат в национальном чемпионате (со статистикой матчей), результат в национальном кубке, результат в еврокубках, лучший бомбардир «Динамо» в лиге (с флагом, обозначающим его гражданство, и количеством забитых голов в лиге; в случае, если футболист с этим результатом также стал лучшим бомбардиром в лиге в сезоне, он отмечен жирным шрифтом). В разделе «Примечания» даны ссылки на сайт по истории клуба с подробностями по каждому сезону, а также ссылки на другие источники с более подробной информацией по сезонам. Курсивом отмечены промежуточные результаты текущего сезона.

Легенда:

 ЧЗ/ЧХ = чемпионат Загреба и Хорватии;
 М = количество матчей;
 В = выиграно матчей;
 Н = ничейные результаты;
 П = проиграно матчей;
 ГЗ = голов забито;
 ГП = голов пропущено;
 О = набрано очков;
 Место = итоговое место;
 КР2 = второй квалификационный раунд;
 КР3 = третий квалификационный раунд;
 Кв = квалификационный раунд;
 ГК1 = первый групповой квалификационный раунд;
 ГК2 = второй групповой квалификационный раунд;
 1Р = первый раунд;
 2Р = второй раунд;
 ПО = стадия плей-офф;
 Гр = групповая стадия;
 2Гр = групповая стадия;
 1/16 = 1/16 финалa;
 1/8 = 1/8 финалa;
 1/4 = четвертьфинал;
 1/2 = полуфинал;
 Ф = финал;
 У = участие и проигрыш в Суперкубке Хорватии;
 СК = Суперкубок Хорватии;
 Поб = победитель;
  = продвижение в 1-ю лигу;
 н/п = турнир не проводился;
 н/у = команда не участвовала.

Югославия (до 1991 года) 
В таблице представлены все сезоны югославского периода клуба с 1945 по 1991 год.

Хорватия (с 1992 года) 
8 октября 1991 года, после распада Югославии, Хорватия получила полную независимость и стала членом ООН. Хорватский футбольный союз (ХФС) возобновил членство в ФИФА в июле 1992 года, а первая хорватская футбольная лига (T-Com Prva hrvatska nogometna liga, также T-Com Prva HNL или T-Com 1.HNL) — высший дивизион национального футбольного чемпионата Хорватии — был основан в 1991 году. В таблице представлены все сезоны хорватского периода клуба с 1992 по 2020 год.

Комментарии

Примечания

Литература

Дополнительная литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Сезоны
Динамо Загреб
Футбольные сезоны по клубам Хорватии